Мосягин — фамилия; имеет женскую форму Мосягина.
 Мосягин, Анатолий Михайлович (1926—2018) — советский деятель лесной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Мосягин, Вячеслав Викторович (род. 1953) — советский и российский библиотечный деятель.
 Мосягин, Пётр Васильевич (1880—1960) — российский и советский художник, кинооператор, фотограф, режиссёр.
 Мосягин, Сергей Михайлович (1937—2011) — советский тренер по футболу.
 См. также 
 Мосягино — название населённых пунктов в России.